Пасино — название населённых пунктов в России:

 Пасино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Пасино — деревня в Оленинском районе Тверской области.